ESL One – seria międzynarodowych turniejów e-sportowych organizowanych przez ESL. Pierwszy turniej z serii odbył się w 2014 roku w Kolonii. Turnieje z serii rozgrywane są w grach: Counter-Strike: Global Offensive oraz Dota 2 (dawniej również w Battlefield 4). Wielokrotnie otrzymywały one status Valve Major, czyli są one sponsorowane przez Valve (twórce CS:GO i Doty 2). Od 2017 roku firma Intel jest sponsorem tytularnym serii. Od 2020 roku ESL One Cologne jest jednym z dwóch (razem z IEM Katowice) turniejów z rangą Master Championship cyklu ESL Pro Tour.

Turnieje

Polacy na ESL One 
W turniejach z serii ESL One polscy zawodnicy tryumfowali 4 krotnie:

 Michał "Nisha" Jankowski (Team Secret) - Hamburg 2018, Katowice 2019, Birmingham 2019
 Janusz "Snax" Pogorzelski (mousesports) - Nowy Jork 2018

Podczas ESL One New York 2016 polskiej drużynie Virtus.pro udało się zająć 2 miejsce, przegrywając w finale na Natus Vincere wynikiem 2-1.

Przypisy 

Turnieje e-sportowe